Sidi Brahim peut désigner :

Œnologie
Sidi Brahim, un vin d'Algérie, du Maroc (Atlas) et de Tunisie.

Toponymes

Sidi Brahim, une commune de la wilaya de Sidi Bel Abbès en Algérie.
La bataille de Sidi-Brahim, une bataille de 1845 entre les troupes françaises et Abd El Kader.
La rue Sidi-Brahim, une voie du  de Paris.
L’avenue Sidi Brahim, une voie de la ville de Grasse.

Marine
 Sidi-Brahim, un paquebot mixte de la SGTM qui assura la liaison hebdomadaire Marseille-Oran de 1911 à 1950. Démoli en 1954.

Cinéma
 1939 : Sidi-Brahim (Les Diables bleus) de Marc Didier

Personnalité
Sidi Brahim Riahi (1766-1850), un ambassadeur, théologien et saint tunisien.